Zestawienie wyników indywidualnych osiąganych przez zawodników w konkursach Pucharu Świata 2012/2013 w kombinacji norweskiej.

Legenda 
DF – Nie ukończył
DS – Zawodnik został zgłoszony do biegu, ale w nim nie wystartował
DQ – Zdyskwalifikowany
MŚ - Mistrzostwa Świata - skrót przy fladze

Puchar Świata w kombinacji norweskiej
Sezon 2012/2013 w kombinacji norweskiej